Ez a lap az APB – A milliárdos körzet című sorozat epizódjait tartalmazza.

Az APB a New York Times magazin cikkének inspirációjából született rendőrdráma. Tűzharcok, titkok és korrupció közepette a chicagói rendőrség koordinálhatatlanná válik. Gideon Reeves rejtélyes tech milliárdos, aki miután szemtanúja legjobb barátja meggyilkolásának, megvásárolja a gondokkal küszködő rendőrkapitányságot. Képtelen elfogadni, hogy a nyomozásban nincs előrelépés, és egyetlen vészhelyzetre sem képesek időben reagálni, így a legmodernebb eszközökkel próbálja megreformálni a rendőrök által elkövetett fegyveres harcban és a felderítetlen ügyekben nyakig levő 13. körzetet. Az ügyben segítségére lesz Theresa Murphy ambiciózus zsaru és egy képzett technikai tiszt, Ada Hamilton is. A kihívás azonban nem kicsi, hiszen a keményfejű veteránokat nem könnyű rávenni a változásra. Kérdés, hogy együttes erővel képesek-e talpra állítani a káosz uralta egységet, és egy igazi 21. századi erődöt építeni belőle.

Évados áttekintés

Epizódok

Jegyzetek

Források 
 

Televíziós sorozatok epizódlistái